Studengora (roman), roman Charlesa Fraziera
 Studengora (2003), film redatelja Anthony Minghella zasnovan na romanu